17-й чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Баку с 16 марта по 6 апреля 1955 года по круговой системе.

Чемпионом страны второй раз стал Зиновий Цирик.

Турнирная таблица 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Баку
1955 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1950-е годы в Азербайджане
Март 1955 года
Апрель 1955 года
Соревнования по шашкам в Азербайджане